Chickasaw, povo indígena norte-americano
Chickasaw (Ohio), vila estadunidense
Chickasaw (Alabama), cidade estadunidense